Red kan syfta på:

 Red (musikgrupp) – amerikansk musikgrupp
 Red (film) – amerikansk film från 2010
 Red (musikalbum) – musikalbum av Taylor Swift
 Red (album) – musikalbum av King Crimson
 Red – HTML-färgnamn på färgen röd
 Red Digital Cinema - en amerikansk filmkameratillverkare

Geografi

Kina 

 Red River (vattendrag i Kina),

Mexiko 

 Red, Mexiko, ort, Oaxaca, Santa María Tlahuitoltepec, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar